Череповка — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Череповка — деревня в Буда-Кошелёвском районе Гомельской области.

Украина 
 Череповка — село в Бурынском районе Сумской области.
 Череповка — село в Хмельницком районе Хмельницкой области.

См. также 

 Малая Череповка